Балка Безіменна — балка (річка) в Україні у Шишацькому районі Полтавської області. Ліва притока річки Грузької Говтви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 12,58 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,96  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Павлівка. Тече переважно на південний захід через село Гнатенки і у селі Пришиб впадає у річку Грузьку Говтву, праву притоку річки Говтви.

Цікаві факти 
 У селі Пришиб біля гирла балки пролягає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Полтавській області. Проходить територією Шишацького та Диканського районів через Шишаки — Балясне. Загальна довжина — 25,7 км.).
 У XX столітті на балці існували колгостний двір, молочно-тваринна ферма (МТФ), газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Полтавської області
Статті про річки Полтавської області без зображення в картці
Річки Миргородського району
Річки України без назви